Nanhu bezeichnet:

 Nanhu (南湖区), Stadtbezirk von Jiaxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Nanhu (Donggang) (南湖镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Donggang in der chinesischen Provinz Shandong
 Nanhu (Minqin) (南湖镇), Großgemeinde im Kreis Minqin in der chinesischen Provinz Gansu
 Nanhu (Zhuanglang) (南湖镇), Großgemeinde im Kreis Zhuanglang in der chinesischen Provinz Gansu
 Nanhu (Yizhou) (南湖乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yizhou im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Nanhu (Jianye) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianye in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Nanhu (Chaoyang) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chaoyang in der chinesischen Provinz Jilin
 Nanhu (Heping) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Heping in der chinesischen Provinz Liaoning
 Nanhu (Huangzhou) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangzhou in der chinesischen Provinz Hubei
 Nanhu (Luohu) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luohu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nanhu (Macheng) (南湖街道), Straßenviertel der Stadt Macheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Nanhu (Nanhu) (南湖街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Nanhu (Qingxiu) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qingxiu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Nanhu (Pu’an) (南湖街道), Straßenviertel im Kreis Pu’an in der chinesischen Provinz Guizhou
 Nanhu (Wuchang) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuchang in der chinesischen Provinz Hubei
 Nanhu (Yueyanglou) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yueyanglou in der chinesischen Provinz Hunan
 Nanhu (Yunhe) (南湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yunhe in der chinesischen Provinz Hebei

Siehe auch
 Nan Hu